Die Prva Liga RS 1999/2000 war die fünfte Saison der Republika Srpska als höchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 15. August 1999 und endete am 27. Juni 2000.

Meister wurde der FK Boksit Milići.

Modus 
Die Liga umfasste zwei Vereine mehr gegenüber der Vorsaison. 20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten sieben Teams stiegen ab, da in der folgenden Spielzeit nur noch 16 Vereine an den Start gingen.

Die Liga wurde von der UEFA nicht anerkannt und die Mannschaften konnten sich daher nicht für den Europapokal qualifizieren.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse bihsoccer.com 
 Bosnien-Herzegowina Tabellen 1994 bis 2000 claudionicoletti.eu

1999
Fußballsaison 1999/2000